Beeston (Bedfordshire), een plaats in het Engelse graafschap Bedfordshire
 Beeston (Nottinghamshire), een plaats in het Engelse graafschap Nottinghamshire
 Beeston (West Yorkshire), een plaats in het Engelse graafschap West Yorkshire
 Beeston (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
 Beeston Castle, een kasteel in het Engelse graafschap Cheshire

Personen met de achternaam Beeston
William Beeston, een gouverneur van Jamaica